A-2 hrvatska košarkaška liga za žene za sezonu 2015./16. se sastoji od dvije skupine. Prve dvije ekipe iz svake skupine se plasiraju u Ligu za prvaka čiji pobjednik stječe pravo nastupa u A-1 ligi

Ljestvice

Skupina A

Skupina B

Liga za prvaka

Poveznice 
 A-1 liga 2015./16.

Izvori 
 Košarkaški savez Zagreba, A-2 liga za žene skupina A 2015./16., pristupljeno 30. travnja 2016.
 zenska-kosarka.com, Josipa Silov najbolji strijelac A2 lige B skupina - A-2 liga Skupina B 2015./16. - završna tablica, pristupljeno 30. travnja 2016.
 Košarkaški savez Zagreba, A-2 liga za žene skupina B 2015./16., pristupljeno 30. travnja 2016.
 zenska-kosarka.com, Studenac-Omiš novi prvoligaš, Zagreb i Podravac možda, pristupljeno 2. lipnja 2016.
 sportalo.hr, Pregled košarkaške sezone klubova regije Istok , pristupljeno 4. lipnja 2016.

2015-16
ž-2-A-2